Никола́й Фёдорович Дани́лов (1915, дер. Леушино, Псковская губерния — 25 июля 1941, Мурманская область) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (посмертно, 1943).

В годы Великой Отечественной войны: политрук мотострелковой роты 163-го отдельного разведывательного батальона 104-й горнострелковой дивизии (42-й стрелковый корпус, 14-я армия, Северный фронт), заместитель политрука.

Биография 
Родился в 1915 году в дер. Леушино (ныне — Новоржевского района Псковской области) в семье крестьянина. Русский.

Окончил среднюю школу. Работал в колхозе, на стройках Карелии и Мурманской области.

В Красной Армии с 1937 года. Участник советско-финляндской войны 1939—1940. Участвовал в штурме линии Маннергейма. За воинскую доблесть награждён Орденом Красного Знамени, который ему вручил Михаил Калинин. После войны остался на сверхсрочную воинскую службу.

С 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Кандидат в члены КПСС. Воевал заместителем политрука на Кандалакшском направлении в составе мотострелковой роты 163-го отдельного разведывательного батальона. 10 июля 1941 года, заменив командира, получившего тяжёлое ранение, возглавил около высоты Полукваара заградительный отряд против врага, пытавшегося при поддержке танков и авиации зайти в тыл дивизии. 7 раз поднимал бойцов в контратаки. Уничтожил свыше 30 солдат и офицеров. Все попытки противника прорваться в глубину нашей обороны были отбиты.

25 июля 1941 года в рукопашной схватке погиб. Был похоронен своими сослуживцами на северной опушке урочища Ненепало.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему и рядовому составу Красной Армии» от 22 февраля 1943 года за «образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленными при этом отвагу и геройство» удостоен посмертно звания Героя Советского Союза.

В 1960 году останки Героя были перезахоронены в братской могиле посёлка Алакуртти Кандалакшского района.

Награды 
 Герой Советского Союза (22 февраля 1943 года, медаль «Золотая Звезда»);
 орден Ленина (22 февраля 1943 года);
 орден Красного Знамени (21 марта 1940).

Память 
 Именем Николая Фёдоровича Данилова названы улицы в Кандалакше и в пос. Алакуртти (Мурманская область).
 Именем Героя были названы теплоход Министерства рыбного хозяйства и электровоз депо станции Кандалакша.

Примечания

Литература 
 Быстров Д. Николай Федорович Данилов. [Герой Советского Союза]. — Беломорск, Госиздат КФССР, 1944. — 15 с. с портр.
 
 Героям Родины Слава! — Петрозаводск, 1970. — 336 с.
 Не просто имя — биография страны: Кн. 3. — Мурманск, 1990. — 368 с.

Ссылки 

 

Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Кандалакшском районе